Enchdschargal ist der Name folgender Sportlerinnen:
 Tsogtbadsaryn Enchdschargal (* 1981), mongolische Ringerin
 Tüwschindschargalyn Enchdschargal (* 1992), mongolische Radsportlerin